Navnet Stuorajávri kan henvise til to forskellige søer i Finnmark fylke i Norge :

 Stuorajávri (Kautokeino) – en sø i Kautokeino kommune.
 Stuorajávri (Alta) – en sø i Alta kommune i Finnmark